Duverger peut désigner :
 Alexis Jean Henri Duverger, (1755-1830), général de division ;
 Christian Duverger, (1948-) ethnologue français spécialiste des civilisations mésoaméricaines ;
 Emmanuelle Duverger (1968-), journaliste et militante politique française ;
 François Véron Duverger de Forbonnais, (1722-1800), économiste et financier français ;
 Jean-Jacques Duverger, acteur français ;
 Joseph Duverger (1720-1800), général de division ;
 Maurice Duverger, (1917-2014), juriste, politologue et professeur de droit français, spécialiste du droit constitutionnel ;
 René Duverger, (1911-1983), haltérophile français, qui fut champion olympique dans la catégorie des moins de 67,5 kg lors des Jeux olympiques d'été de 1932 avec un total de 325 kg aux trois mouvements ;
 Théophile Emmanuel Duverger (1821-1886), peintre français.